Вальесильо:

 Вальесильо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вальесильо — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Нуэво-Леон.